Huelskamp oder Hülskamp ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Huelskamp (* 1987), US-amerikanische Ruderin
 Franz Hülskamp (1833–1911), deutscher Geistlicher und Herausgeber
 Tim Huelskamp (* 1968), US-amerikanischer Politiker